Николас Мусоке (; род. 5 апреля 1986, Ботчюрка) — шведский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулом чемпиона On Top Promotions в полусреднем весе.

Биография 
Нико Мусоке родился 5 апреля 1986 года в коммуне Ботчюрка лена Стокгольм, Швеция. Его мать ранее проживала в Германии и Финляндии, а отец родом из Уганды. В детстве вплоть до семнадцатилетнего возраста играл в футбол, затем по совету друга посетил тренировку по смешанным единоборствам и серьёзно занялся этим видом спорта. Начиная с 2005 года успешно выступал в ММА на любительском уровне.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах как профессионал в ноябре 2007 года, заставил своего соперника сдаться в первом же раунде с помощью удушающего приёма сзади. Дрался в различных небольших промоушенах в Швеции, Финляндии, Дании, Шотландии. В октябре 2010 года потерпел первое в карьере поражение — во втором раунде поединка с англичанином Дэнни Митчеллом попался на рычаг локтя и вынужден был сдаться.

В июне 2011 года принял участие в турнире-четвёрке On Top Promotions, но уже на стадии полуфиналов единогласным решением судей уступил ирландцу Каталу Пендреду. Однако из-за травмы Пендред не смог выйти на финал, и таким образом в финале вместо него дрался Мусоке — он победил своего соперника из Шотландии Стиви Рэя и завоевал тем самым титул чемпиона в полусредней весовой категории. Впоследствии благополучно защитил полученный чемпионский пояс.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке десять побед и только два поражения, Мусоке привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и подписал с ней долгосрочный контракт. Впервые вышел в октагон UFC уже в октябре того же года, на коротком уведомлении заменил травмировавшегося Магнуса Седенблада в бою с итальянским ветераном Алессио Сакарой — в первом же раунде взял его на рычаг локтя и принудил к сдаче, получив тем самым бонус за лучший приём вечера. При этом выступал в непривычной для себя средней весовой категории.

Вернувшись в полусредний вес, в феврале 2014 года встретился с бразильцем Вискарди Андради. В первом раунде был потрясён ударной техникой соперника и оказался на грани поражения, но очень быстро сумел восстановиться, взял поединок под контроль и добился победы единогласным судейским решением. Спустя несколько месяцев вышел в клетку против американца Келвина Гастелума, победителя бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter (Гастелум не смог уложиться в вес, и 20 % его гонорара перешли к Мусоке). Шведский боец имел некоторое преимущество в первом раунде, но второй и третий раунды проиграл, в результате чего судьи отдали победу его сопернику. Позже в том же году отметился победой по очкам над россиянином Александром Яковлевым.

В январе 2015 года дрался с другим представителем России Альбертом Туменовым, но на сей раз проиграл решением.

После достаточно длительного перерыва в спортивной карьере в мае 2017 года Нико Мусоке вернулся в клетку UFC ради боя с сербом Бояном Величковичем. Их противостояние получилось сравнительно равным, тем не менее, буквально на последней минуте последнего раунда Величкович правым боковым ударом попал прямо в висок Мусоке — боец был сильно потрясён, и рефери зафиксировал нокаут.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|13-5 (1)
|Боян Величкович
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Gustafsson vs. Teixeira
|
|align=center|3
|align=center|4:37
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4 (1)
|Альберт Туменов
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Победа
|align=center|13-3 (1)
|Александр Яковлев
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Nelson vs. Story
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Поражение
|align=center|12-3 (1)
|Келвин Гастелум
|Единогласное решение
| UFC Fight Night: Swanson vs. Stephens
| 
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сан-Антонио, США
|
|-
| Победа
|align=center| 12-2 (1)
|Вискарди Андради
| Единогласное решение
|UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|
|-
| Победа
|align=center| 11-2 (1)
|Алессио Сакара
|Сдача (рычаг локтя)
|UFC Fight Night: Machida vs. Munoz
|
|align=center|1
|align=center|3:07
|Манчестер, Англия
|
|-
| Победа
|align=center| 10-2 (1)
|Александр Ландета Утрера
| Единогласное решение
|Golden Ring: Wallberg vs. Prazak
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|
|-
| 
|align=center| 9-2 (1)
|Микаэль Лебо
|NC (судейская ошибка)
|Vision FC 5: Finale
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Стокгольм, Швеция
|
|-
| Победа
|align=center| 9-2
|Дин Колдуэлл
| TKO (удары руками)
|OTP: On Top 5
|
|align=center|1
|align=center|3:49
|Глазго, Шотландия
|
|-
| Победа
|align=center| 8-2
|Кай Пуолакка
| Сдача (гильотина)
|Cage 18: Turku
|
|align=center|3
|align=center|1:39
|Турку, Финляндия
|
|-
| Победа
|align=center| 7-2
|Олли Яакко Уитто
| Единогласное решение
|Cage 16: 1st Defense
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Эспоо, Финляндия
|
|-
| Победа
|align=center| 6-2
|Стиви Рэй
| Сдача (удушение сзади)
|OTP: On Top 2
|
|align=center|1
|align=center|4:56
|Глазго, Шотландия
|
|-
| Поражение
|align=center| 5-2
|Катал Пендред
| Единогласное решение
|OTP: On Top 2
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Глазго, Шотландия
|
|-
| Победа
|align=center| 5-1
|Виктор Собчик
| TKO (удары руками)
|Battle of Botnia 3
|
|align=center|2
|align=center|2:08
|Умео, Швеция
|
|-
| Поражение
|align=center| 4-1
|Дэнни Митчелл
| Сдача (рычаг локтя)
|Superior Challenge 6
|
|align=center|2
|align=center|1:56
|Стокгольм, Швеция
|
|-
| Победа
|align=center| 4-0
|Премисл Немец
| TKO (удары руками)
|Superior Challenge 5
|
|align=center|1
|align=center|0:49
|Стокгольм, Швеция
|
|-
| Победа
|align=center| 3-0
|Йеппе Фаусинг
| KO (удар рукой)
|Fighter Gala 9
|
|align=center|1
|align=center|0:12
|Хельсингёр, Дания
|
|-
| Победа
|align=center| 2-0
|Фредрик Клингселл
| Сдача (удушение сзади)
|The Zone FC 1
|
|align=center|1
|align=center|1:16
|Стокгольм, Швеция
|
|-
| Победа
|align=center| 1-0
|Томи Хитанен
| Сдача (удушение сзади)
|Shooto Finland: Chicago Collision 3
|
|align=center|1
|align=center|3:47
|Лахти, Финляндия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Швеции